El término Morán puede referirse:

Geografía
Morán, localidad de la provincia de Huesca, en España.
Municipio Morán, en el Estado Lara, en Venezuela.

Personas con apellido Morán 
Adolfo Morán, arquitecto español;
 Alessandro Morán, futbolista peruano;
 Caco Morán, futbolista español;
 Claudio Morán, músico peruano;
 Cristián Morán, futbolista chileno;
 Cristina Morán, presentadora de televisión uruguaya;
 Edmundo Morán, futbolista y entrenador español;
 Elsa Morán, cantante de tango uruguaya;
 Enrique Morán, futbolista internacional español;
 Fernando Morán, ministro español de Asuntos Exteriores;
 Gregorio Morán, periodista español;
 Ignacio Morán Fuenzalida, político chileno;
 José Trinidad Morán, militar venezolano;
 Jesús Alberto Morán, político Venezolano de Yaracuy;
 Juan Antonio Morán, anarquista argentino;
 Leoncio Morán Sánchez, político mexicano;
 Lola Morán, actriz argentina;
 Luis Morán, futbolista español;
 Manolo Morán, actor español;
 Mercedes Morán, actriz argentina;
 Paco Morán, actor español;
 Pedro Morán, primer vecino de Buenos Aires;
 Ruberth Morán, futbolista mexicano;
 Santiago Morán, pintor español;
 Santiago Morán Cisneros, pintor español.
Sergio Sánchez Morán, escritor y dibujante español.